Верю́жский— русская фамилия.

Известные носители 
 Верюжский, Василий Максимович (1874—1955) — священнослужитель РПЦ, протоиерей, профессор, один из лидеров иосифлянского движения.
 Верюжский, Иоанн Петрович (1820—1907) — русский православный духовный писатель, иерей; настоятель, архимандрит Кирилло-Новоезерского монастыря (1886—1901).